Contea di St. Joseph o St. Joseph County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di St. Joseph (Indiana)
 Contea di St. Joseph (Michigan)